O Distrito Administrativo da Zona Central de Belém, é um dos 8 Distritos da capital, e compõem-se de 8 bairros: Cidade Velha, Campina, Reduto, Umarizal, Nazaré, Batista Campos, São Braz e Marco.

História 
Corresponde o núcleo original a partir de onde a cidade foi fundada na Cidade Velha, e se expandiu, primeiramente para a Campina ainda no século XVIII pela rua João Alfredo (antiga rua dos Mercadores) até a avenida Presidente Vargas (antiga 15 de Agosto) configurando no atual Centro Financeiro da cidade. Essa expansão ainda seguiria a avenida José Malcher (antiga estrada de São Jerônimo) cortando o bairro de Nazaré até chegar no bairro de São Bráz, onde ficava uma da Estações da Estrada de Ferro Belém-Bragança, hoje Terminal Rodoviária de Belém, essa expansão seguiria a avenida Almirante Barroso (antiga Tito Franco) no mesmo traçado da estrada de ferro até finalmente chegar ao Marco da Légua, hoje simplesmente bairro do Marco, que delimitava o fim do núcleo urbano original da cidade.

Em outra direção a cidade se expandia em onde a atividade portuária encontrava a Estação Central, onde hoje ficam os bairros do Reduto com seus armazéns fabris, indo para além, até o bairro do Umarizal, por onde cortava a primeira estrada para a Vila Pinheiro (atual Icoaraci).

Hoje, o Distrito Administrativo da Zona Central de Belém, abriga o metro quadrado mais valorizado da cidade, pois abrange bairros nobres como Nazaré e Batista Campos, além de bairros em franca expansão imobiliária de alto, na atual chamada Doca que engloba os bairros do Umarizal e Reduto, entre esses quatro bairros há uma recente concentração de faculdades particulares e existem dois shoppings de grande porte, o que ajuda a valorizar ainda mais os espaço urbano nessas localidades.

Turismo 
A Zona Central de Belém, concentra grandes referências da cidade, como Mercado do Ver-o-Peso, ícone máximo que logo identifica Belém, situado no bairro da Cidade Velha, compõem com o Forte do Castelo e a Praça do Relógio, um conjunto arquitetônico que contam a sua origem. O Teatro da Paz junto a Praça da República e o Bar do Parque no bairro da Campina, demonstram um pouco do que foi o apogeu da borracha; O Complexo Arquitetônico do Bairro de São Bráz ajudam a entender o sonho desenvolvimentista nos trilhos da antiga estrada de ferro. A Praça Batista Campos é uma oásis de fuga, aprazível em pleno efervescente bairro de mesmo nome. Outro oásis é o Bosque Rodrigues Alves, um refúgio, quase uma miragem, as margem da extressante Avenida Almirante Barroso no bairro do Marco. Andar hoje pela Doca, confluência entre os bairros do Umarizal e Reduto, é observar a transição de antigos bairros industriais, para requintados bairros modernos e sofisticados.

Bairros de Belém (Pará)